Meerschwein steht für:

 Gewöhnlicher Schweinswal (in älterer Literatur)
 Meerschweinchen, eine Familie aus der Ordnung der Nagetiere
 Hausmeerschweinchen, die Haustierform davon